

Блумінг-Гроув — місто, штат Нью-Йорк
 Блумінг-Гроув — місто, штат Техас
 Блумінг-Гроув — місто, штат Вісконсин
 Блумінг-Гроув Тауншип — селище в окрузі Пайк, штат Пенсільванія